Малое Сартово — деревня без постоянного населения в Даниловском районе Ярославской области РФ. Находится в 31 км от Данилова по автомобильной дороге Данилов — Шаготь. 

В 500 метрах от Малого Сартова располагается деревня Большое Сартово.

Постоянное население проживало в деревне вплоть до урагана 9 июня 1984 года, который затронул и Малое Сартово. В итоге Малое Сартово было полностью уничтожено и больше не восстанавливалось, а все его жители переселились в Большое Сартово.

Почтовый индекс: 152092

См. также 
 Сартово — село в Нижнетавдинском районе Тюменской области
 Большое Сартово — деревня в Даниловском районе Ярославской области
 Даниловский район Ярославской области

Источники 

Населённые пункты Даниловского района (Ярославская область)